Воецкое — название населённых пунктов:

Россия 
 Воецкое — село в Барышском районе Ульяновской области.
 Воецкое — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Воецское (Воецкое) — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.